Ге́рман А́льтахский (; 1200 или 1201 — 1275) — средневековый немецкий , монах, настоятель бенедиктинского аббатства Нидеральтайх.

Биография 
Образование получил в бенедиктинском аббатстве Нидеральтайх, где впоследствии дал обеты и был назначен хранителем церкви. В этом качестве он подробно изучил все записи, сделанные в монастыре за многие годы. При настоятеле Дитмаре (1232—1242) Герман Альтахский был отправлен на осуществление важных миссий, касающихся интересов аббатства — сначала к императору в Вероне, а затем к Римской курии в 1239 и 1240 годах. 27 октября 1242 года он был избран аббатом Нидеральтайха. По сообщениям, в период его правления, длившегося около тридцати одного года, дисциплина внутри монастыря и финансы аббатства значительно улучшились. 12 марта 1273 года он подал в отставку из-за плохого состояния здоровья и старости. Оставшиеся два года своей жизни провёл в своём монастыре. Умер 31 июля 1275 года.

Творчество 
Герман Альтахский — автор нескольких исторических работ, главной из которых являются исторические хроники под названием Annales Hermanni, описывающие события, происходившие в Баварии и соседних землях с 1137 по 1273 год. При этом до 1146 года они основаны на предыдущих хрониках, а с 1146 по 1173 год являются независимой работой Германа и представляют собой полезный исторический источник информации о Баварии, Богемии и Австрии.

Среди других литературных произведений автора:
 De rebus suis gestis — рассказ о различных архитектурных улучшениях, сделанных в Нидеральтайхе, когда Герман был его настоятелем;
 De institue monasterii Altahensis — краткое повествование об основании Альтайха;
 De advocatis Altahensibus — краткая история герцогов Богенских, покровителей Альтайха.

Работы Германа Альтахского были опубликованы Яффе в Mon. Germ. Hist., XVII, c. 351—427; немецкий перевод сделан Вейландом в Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit (Берлин, 1871; второе издание — Лейпциг, 1898).

Ссылки 
 Hermann of Altach // In: Charles Herbermann. Catholic Encyclopedia. — New York: Robert Appleton Company, 1913.

Источники 
 Braunmüller. Hermann Abt von Niederaltaich in Verhandlungen des hist. Vereins für Niederbayern, XIX. — Landshut, 1875. — S. 245—328.
 Braunmüller. Programm. — Metten, 1876.
 Wichert. Die Annalen Hermanns von Niederaltaich in Neues Archiv für ältere deutsche Geschichtskunde, I. — Hannover, 1876. — S. 369—394.
 Kehr. Hermann von Altaich und seine Fortsetzer. — Göttingen, 1883.
 Michael. Geschichte des deutschen Volkes vom 13. Jahrh. bis zum Ausgang des Mittelalters, III. — Freiburg, 1903. — S. 350-4.

Католические монахи
Аббаты